5-й Чемпионат Азии по софтболу среди женщин 1991 проводился в городе Джакарта (Индонезия) с участием 12 команд.

В Индонезии и городе Джакарта женский чемпионат Азии проводился впервые.

Чемпионами Азии (во 2-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) стала сборная Китая, победив в финале сборную Китайского Тайбэя (Тайваня). Третье место заняла сборная Японии.

Итоговая классификация

Примечания 

1991 год в софтболе
1991
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Индонезии
Международные спортивные соревнования в Джакарте
Чемпионаты Азии в Индонезии
Софтбол
1991 год в Индонезии